Чемпионат Европы по футболу 2015 среди юношей до 19 лет стал 14-м розыгрышем чемпионата Европы по футболу среди юношей и 64-м, если учитывать все юношеские чемпионаты. Чемпионат прошёл в Греции с 6 по 19 июля 2015 года. В этом турнире имели право принимать участие игроки, родившиеся после 1 января 1996 года.

Чемпионом стала сборная Испании, обыгравшая Россию со счётом 2:0. Бронзовые медали получили сборные Греции и Франции. Для Испании эта победа стала 10-й в истории всех турниров до 18 и 19 лет. Российская сборная впервые в новейшей истории завоевала медали в этом соревновании (до 19 лет), для неё это участие в турнире было лишь вторым (в возрастной категории до 19 лет).

Квалификация 

Отборочный турнир к финальной части Чемпионата Европы по футболу 2015 состоял из двух раундов:
Квалификационный раунд: 7 октября — 18 ноября 2014 года
Элитный раунд: 26 марта — 3 июня 2015 года

В квалификационном раунде приняли участие 53 команды (Греция автоматически попала в финальную часть на правах хозяина турнира, Испания автоматически прошла в элитный раунд как команда с наивысшим коэффициентом), которые были поделены на 13 групп по 4 команды. В элитный раунд попадут победители групп, команды, занявшие вторые места, и одна лучшая команда среди занявших третьи места.

В элитном раунде приняли участие 28 команд, которые были поделены на 7 групп по 4 команды. Победители групп вышли в финальную часть.

Участники

Города и стадионы

Групповой этап

Группа A

Время начала матчей — местное.

Группа B

Время начала матчей — местное.

Плей-офф

Полуфиналы 
Время начала матчей — местное.

Финал

Бомбардиры 

3 мяча
  Борха Майораль
2 мяча

  Пелле ван Амерсфорт 
  Мусса Дембеле
  Марко Квашина

  Алексей Гасилин
  Никита Чернов
  Рамиль Шейдаев

  Александр Зубков
  Марко Асенсио
  Науэль

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Спорт в Греции в 2015 году
Международные соревнования по футболу в Греции
футбол
Июль 2015 года
Чемпионаты Европы в Греции